Ниже представлен список главных тренеров национальной сборной Саудовской Аравии по футболу, возглавлявших команду в официальных матчах, а также их статистика и достижения в сборной с учётом официальных игр.  

Федерация футбола Саудовской Аравии была основана в 1956 году. Первый международный матч сборная Саудовской Аравии провела 20 октября 1957 года против Сирии под руководством египтянина Абдуррахмана Фаузи. За всю историю сборной Саудовской Аравии в официальных матчах руководили 46 главных тренера или исполняющих их обязанности, среди которых было лишь шесть саудовских специалистов. Действующим главным тренером сборной с июля 2019 года является Эрве Ренар.

Наибольшее количество официальных матчей (39) команда провела под началом саудовского наставника Халиля Ибрагима аз-Заяни с марта 1984 по апрель 1986 года, который также привёл её к первому титулу чемпиона Азии в 1984 году.

Список тренеров 
Данные приведены на 
Условные обозначения:

 ЧМ — чемпионат мира
 КА — Кубок Азии
 КК — Кубок конфедераций
 ПИ — Панарабские игры
 КЗ — Кубок наций Персидского залива
 ОКА — отборочный турнир Кубка Азии
 ПКН — Палестинский кубок наций
 ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира
 ИИ — Игры исламской солидарности
 АИ — Азиатские игры
 КАН — Кубок арабских наций
 ААКН — Афро-Азиатский Кубок Наций
 ЗКДА — Золотой кубок двухсотлетия Австралии
 ЗА — Западноазиатские игры
 ЧФЗА — Чемпионат Федерации футбола Западной Азии
 КOSN — Кубок OSN

Примечания

Ссылки 
 Статистика главных тренеров сборной Саудовской Аравии на сайте ksa-team.com  
 Список главных тренеров сборной Саудовской Аравии (до 2014 года) на сайте rsssf.com 

 

Сборная Саудовской Аравии по футболу
С